El término arco triunfal puede referirse a:

 Arco triunfal: Arco que en las iglesias separa el presbiterio del resto de la nave principal. Es frecuente que vaya decorado.
 Arco de triunfo: Monumento construido para conmemorar una victoria militar, aunque en realidad se usó para festejar a un gobernante.